Arellano est un nom d'origine hispanique, qui peut faire référence à :

Patronyme 
 David Arellano (1902-1927), footballeur chilien ;
 Guillermo Arellano (1908-1999), footballeur chilien, frère du précédent ;
 Jesús Arellano (né en 1973), footballeur mexicain ;
 Juan Ramírez de Arellano (1725-1782), peintre baroque espagnol ;
 Miguel Arellano (1941-2021), joueur mexicain de basket-ball ;
 Omar Arellano (né en 1987), footballeur mexicain ;
 Oswaldo López Arellano (1921-2010), militaire hondurien ;
 Raúl Arellano (1935-1997), footballeur mexicain.

Toponyme 
 Arellano, une ville d'Espagne.

Homonymie de patronyme